Gazipur kan syfta på:

 Gazipur (distrikt) – ett distrikt i Bangladesh
 Gazipur, Bangladesh – en stad i Bangladesh

Se även
 Ghazipur – en stad i den indiska delstaten Uttar Pradesh